Występy w europejskich pucharach polskiego klubu piłkarskiego Widzew Łódź.

Wykaz spotkań pucharowych

Szczegóły spotkań

Puchar UEFA 1977/1978

1/32 finału

1/16 finału

Puchar UEFA 1979/1980

1/32 finału

Puchar UEFA 1980/1981

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

Puchar Mistrzów 1981/1982

1/16 finału

Puchar Mistrzów 1982/1983

1/16 finału

1/8 finału

ćwierćfinał

półfinał

Puchar UEFA 1983/1984

1/32 finału

1/16 finału

Puchar UEFA 1984/1985

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

Puchar Zdobywców Pucharów 1985/1986

1/16 finału

Puchar UEFA 1986/1987

1/32 finału

1/16 finału

Puchar UEFA 1992/1993

1/32 finału

Puchar UEFA 1995/1996

runda wstępna

1/32 finału

Liga Mistrzów 1996/1997

runda wstępna

faza grupowa 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Poz!!Zespół!!width="20"|Pts!!width="20"|Pld!!width="20"|W!!width="20"|D!!width="20"|L!!width="20"|GF!!width="20"|GA!!width="20"|GD
|- style="background: lightyellow;"
|1||style="text-align:left;"| Atlético Madryt
|13||6||4||1||1||12||4||+8
|- style="background: lightyellow;"
|2||style="text-align:left;"| Borussia Dortmund
|13||6||4||1||1||14||8||+6
|- style="background: white;"
|3||style="text-align:left;"| Widzew Łódź
|4||6||1||1||4||6||10||-4
|- style="background: white;"
|4||style="text-align:left;"| Steaua Bukareszt
|4||6||1||1||4||5||15||-10
|}

Liga Mistrzów 1997/1998

runda wstępna

runda eliminacyjna

Puchar UEFA 1997/1998

I runda

Liga Mistrzów 1999/2000

II runda eliminacyjna

III runda eliminacyjna

Puchar UEFA 1999/2000

I runda

II runda

Statystyka

Widzew Łódź w Pucharze Intertoto

Intertoto 1976

Intertoto 1982

Intertoto 1986

Linki zewnętrzne 

 

Widzew Łódź
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach